Il singolare del Maui Challenger 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Michael Russell era il detentore del titolo ma si è fermato alle semifinali.

Gō Soeda ha battuto in finale Miša Zverev 7–5, 7–5.

Teste di serie

 Gō Soeda (campione)
 Tatsuma Itō (primo turno)
 Michael Russell (semifinale)
 Tim Smyczek (semifinale)

  Alex Bogomolov, Jr. (quarti di finale)
  Denis Kudla (quarti di finale)
  Thiago Alves (secondo turno)
  Ryan Sweeting (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Maui Challenger 2013
ATP Challenger Tour 2013